Cream – brytyjska grupa rockowa
 Cream – zaawansowany, międzyplatformowy edytor tekstu bazujący na Vimie
 C.R.E.A.M. – (Cash Rules Everything Around Me) singiel grupy Wu-Tang Clan

es:Crema
it:Crema